Arnold Wesker – drammaturgo inglese
 Albert Wesker – personaggio immaginario della serie di videogiochi Resident Evil
 Hans Wesker – pittore e artista del suono tedesco
 Sarah Wesker – sindacalista britannica